Craon puede referirse a: 

 Craon, comuna francesa situada en Mayenne.
 Craon, comuna francesa situada en Vienne.